Preusmjeri Nacrt:Lockheed Martin X-33